

Будей () — село у повіті Ясси. Адміністративно підпорядковується місту Поду-Ілоаєй.

Будей () — село у Яловенському районі.
 Будей () — село у Оргіївському районі.
 Будей () — село у Теленештському районі.
 Будей () — село у Тараклійському районі.